Trauma físic o traumatisme físic, lesió física causada per una causa externa.
 Trauma psíquic o trauma psicològic, dany a la psique com a resultat d'un esdeveniment afligidor.
 Trauma, pel·lícula dirigida per Dario Argento, estrenada l'any 1993
 Trauma, pel·lícula dirigida per Marc Evans, estrenada l'any 2004